Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Conyza canadensis
 el nombre común de la planta Inula conyza